Cable TV International Millennium Cup var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i Hongkong 23 - 25 juli 1999. Det var meningen att detta skulle bli den första av många upplagor av turneringen, och arrangörerna hoppades också att den så småningom skulle få rankingstatus, men det blev aldrig någon fortsättning på turneringen.

Turneringens stora dragplåster, förutom de fyra topprankade spelarna Stephen Hendry, Ronnie O'Sullivan, Stephen Lee och Mark Williams, var Hong Kongs Marco Fu, en nybliven världsstjärna. Han fick sällskap i turneringen av tre mindre kända lokala förmågor. Turneringen vanns av Stephen Lee.

Resultat

Källor
 
 

Snookerturneringar